Епи́скоп Феодо́сий (в миру То́дор Ми́нчев Купи́чков; 9 ноября 1934, селе Драгижево, Великотырновская область — 3 января 2017, София) — епископ Болгарской православной церкви, с 1998 по 2010 годы с титулом — «епископ Девольский»; с 27 мая 2008 года по 8 декабря 2010 года — настоятель Троянского монастыря.

Биография 
Родился в селе Драгижево, Великотырновской области, входящей в общину Лясковец. 3 декабря 1955 года в Троянском монастыре был пострижен в монашество. Окончил Софийскую духовную семинарию.

8 января 1956 года был рукоположён во иеродиакона, а 21 сентября 1962 года — в иеромонаха. 27 июля 1967 года был возведен в сан архимандрита. Был настоятелем Лопушанского монастыря.

Во время пребывания в расколе 19 февраля 1997 годы был рукоположён во епископа Девольского.

1 октября 1998 года на Всеправославном соборе в Софии принёс покаяние и был принят в клир Болгарской православной церкви с титулом «Девольский» с назначением викарием Врачанской митрополии, но в должность не вступил, продолжая пребывать фактически на покое в родном селе или в Софии, где по благословению Болгарского патриарха Максима часто служил в патриаршем Александро-Невском соборе.

4 февраля 2007 года на выборах митрополита Пловдиского набрал 38 из 54 епархиальных выборзиков и, таким образом, наряду с епископом Николаем (Севастияновым) был кандидатом на замещение Пловдивской епархии, однако по мнению наблюдателей, особых шансов на успех у епископа Феодосия не было ввиду отсутствия высшего богословского образования, преклонного возраста и раскольнического прошлого. 11 февраля Священный Синод избрал епископа Николая митрополитом Пловдивским.

27 мая 2008 года на заседании Священного Синода Болгарской православной церкви назначен настоятелем Троянского монастыря.

В ноябре 2010 года епископ Феодосий был обвинён Дискриминационной комиссией в ущемлении прав лиц с ограниченными возможностями. Поводом для разбирательства стала получившая широкую огласку история, когда в 2009 году епископ фактически выгнал экскурсионную группу, состоящую из лиц с ограниченными возможностями из Троянского монастыря, заявив им, что они сами виноваты в своих заболеваниях, будучи людьми грешными.

8 декабря 2010 года на заседании Синода Болгарской Православной Церкви данный инцидент подвергся разбирательству. Против епископа Феодосия также выдвигались обвинения в разгоне братии обители, саботировании строительства игуменского здания и непослушание Синоду. На том же заседании епископ Феодосий подал прошение о своей отставке, которое было удовлетворено.

1 февраля 2011 года назначен епископом в распоряжение Священного Синода.

Примечания

Ссылки 
 Феодосий (Купичков) (биография)

Епископы Болгарской православной церкви
Епископы Альтернативного синода
Выпускники Софийской духовной семинарии